Салих Муслим Мухаммад (; род. 1951) — курдский политик, лидер партии «Демократический союз» (PYD), а также депутат Национального координационного комитета за демократические перемены.

Мухаммад начал принимать участие в курдском национально-освободительном движении в 1970 гг., когда он был студентом Стамбульского технического университета, во время второго курдо-иракского конфликта. По окончании университета он работал химическим инженером в Саудовской Аравии до своего возвращения в Сирию в 1990-х. Он стал членом Демократической партии Сирийского Курдистана (сирийское отделение Демократической партии Курдистана) в 1998 году, но разочаровался в её способности что-то изменить в положении сирийских курдов, и вышел из неё в 2003 году, чтобы вступить в только что основанный Демократический союз (PYD), главой которого он был избран в 2010 г. На момент начала гражданской войны в Сирии Мухаммад с женой находились в Ираке, где они скрывались от преследования, но они вернулись в Эль-Камышлы в марте 2011 г. В интервью для BBC от 18 августа 2012 года он заявил, что не имеет каких-либо связей с РПК, а также отметил, что начиная с 2003 г. он каждый год проводил 2-3 месяца в сирийских тюрьмах.

9 октября 2013 г. к востоку от города Тал-Абъяд (Ракка) в бою против исламистов погиб сын Салиха Муслима, член YPG.

В Турции Салих Муслим включен в список особо опасных преступников, за его поимку назначена награда в 4 миллиона турецких лир. 25 февраля 2018 г. он был задержан в Праге по запросу Турции, но через два дня был освобожден по решению суда, что вызвало резкую критику со стороны Турции.

Примечания

Ссылки 
 Интервью для KurdWatch

Политики Сирии
Выпускники Стамбульского технического университета